Le tournoi d'Australie de rugby à sept 2014 est la première étape la saison 2014-2015 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 11 et  au Skilled Park (ou pour des raisons de naming Cbus Super Stadium) à Gold Coast, en Australie. La victoire finale revient à l'équipe des Fidji qui battent en finale l'équipe des Samoa sur le score de 31 à 24.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :

Phase de poules 

Résultats de la phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi : Osea Kolinisau () avec 55 points
 Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Samoa Toloa () avec 8 essais
 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Australia rugby sevens

Lien externe 
 

2014
Australie
Sport en Australie en 2014
Sport en octobre 2014